Cal Sabater o Casa Grau (Igualada)
 Cal Sabater (Anglès), casa al municipi d'Anglès 
 Cal Sabater (Blanes), masia al municipi de Blanes (la Selva)
 Cal Sabater (Escarlà), masia al poble d'Escarlà al municipi de Tremp